Bergöfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergöfjärden, Österbotten, 
 Bergöfjärden (Finström, Åland), 
 Bergö fjärden,  i Vårdö på Åland

Sverige
 Bergöfjärden (naturreservat) –  ett naturreservat i Luleå kommun

Robotskapade Finlandförgreningar